Ястребиные орлы () — род хищных птиц из семейства ястребиных (Accipitridae). Орлы среднего размера. Самый маленький из всего семейства новогвинейский орёл-карлик (Hieraaetus weiskei) достигает размеров от 38 до 48 см. Представители рода распространены в Евразии, Африке и Австралии.

Классификация 
В состав рода включают пять видов:

В состав рода включают и вымершего орла Хааста (Hieraaetus moorei), обитавшего в Новой Зеландии. Является самой крупной хищной птицей исторической эпохи, весившей до 15 кг.

Охранный статус 
МСОП присвоил всем подчинённым таксонам рода охранный статус «Виды, вызывающие наименьшие опасения» (LC).

Примечания 

Орлы
Роды птиц